Barracão (Paraná), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Barracão (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul